La  du Tour d'Espagne s'est déroulée entre le 22 avril et le 11 mai 1975 entre Fuengirola et Saint-Sébastien. Il se composait de 19 étapes pour un total de . Il a été remporté par l'Espagnol Agustín Tamames.

Équipes participantes 
 KAS
 Frisol-G.B.C.
 Alsaver-de Gribaldy
 Super Ser
 Ijsboerke-Colner
 Sporting de Lisbonne-Benfica
 Magniflex
 Monteverde
 Coelima

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Liens externes 
  Tour d'Espagne 1975, sur le site officiel du Tour d'Espagne

1975
Sport en Espagne en 1975
Cyclisme sur route en 1975
Sport en avril 1975
Sport en mai 1975